Казати — фамилия:

 Габрио Казати (1798—1873) — итальянский государственный деятель.
 Гаэтано Казати (1838—1902) — итальянский путешественник.
 Луиза Казати (1881—1957) — итальянская маркиза.

Другое 
 Казати — древний большой ударный кратер в южной приполярной области на видимой стороне Луны.